OSSE är förkortning för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Osse kan också syfta på följande platser:

Frankrike 

 Osse-en-Aspe, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Ossé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Osse, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar